Els ardipitecs (Ardipithecus) són un gènere, ja extint dins la tribu Hominini englobada dins la subfamília Homininae. Altres investigadors els col·loquen, però, en un clade a part dels Hominini.

El gènere el componen, fins als descobriments actuals, dues espècies fòssils: Ardipithecus ramidus i Ardipithecus kadabba (aquesta es considerava al principi una subespècie de la primera).

Aquest gènere només es trobava a l'Àfrica oriental. Els fòssils han aparegut a Etiòpia, País dels Afar, en la vall del riu AWash.

Els fòssils d'ardipitecs han estat datats amb una antiguitat de 5,8 milions d'anys per A. kadabba i 4,4 milions d'anys per A. ramidus (inicis del Pliocè).

Compartien trets morfològics amb els ximpanzés i els goril·les i de vegades es considera que no són realment els antecedents directes de l'home actual. La dentadura dels ullals és molt primitiva, la mida corporal era com la d'un ximpanzé. Aparentment vivien en la selva i havien iniciat el bipedalisme, especialment A. ramidus.

Referències

Vegeu també 
 Ardi

Enllaços externs 

 BBC News: Amazing hominid haul in Ethiopia
 New York Times

Homininis
Homínids del Pliocè